The Hidden Treasure – cortometraggio del 1898 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
The Hidden Treasure – cortometraggio del 1908 diretto da Selig Polyscope Company
The Hidden Treasure – cortometraggio del 1912 diretto da Wallace Reid e, non accreditato,  Allan Dwan
The Hidden Treasure – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney De Gray